BootX (Linux), een bootloader om Linux op te starten vanuit Mac OS X
BootX (Apple), de standaard bootloader op het PowerPC-platform om Mac OS X op te starten